Самар:
 Самар — остров Филиппинского архипелага.
Самар — небольшое межостровное море в Филиппинском архипелаге.
 Самар — провинция Филиппин.
 Самар (город) (Самарь) — город запорожских казаков в XVI—XVII вв. в устье р. Самара.
 Самар () — кибуц в Израиле.
 Самар — остяцкий (хантыйский) князь, убитый в 1583 году. Название села Самарово (впоследствии город Ханты-Мансийск) происходит от его имени.
 Сама́р — нанайская фамилия.
 Самар, Аким Дмитриевич (1916—1942) — первый нанайский советский писатель, участник Великой Отечественной войны.
 Самар, Сима (род. 1957) — афганский политический деятель.

См. также 
 Восточный Самар
 Северный Самар
 Самара
 Самарра